Шрі Бірешвар Сен (* 15 листопада 1897 —1960) — індійський художник, представник Бенгальського відродження.

Життєпис 
Народився в Калькутті, де закінчив школу, а згодом університет. Потім навчався у Абаніндранатха Тагора, згодом у Державному коледжі мистецтв і ремесел в Лакхнау. Спеціальністю Сена були англійська мова та література. Займаючись викладацькою діяльністю, він міг віддавати живопису лише вільний від роботи час.

У 1923 році році знайомиться з російським художником Миколою Реріхом, який значно вплинув на формування мистецького світогляду Сени. З 1923 по 1926 рік викладав у художній школі Патни, а потім як завідувач перейшов до художньої школи Лакхнау. Тут він вже почав займатися живописом регулярно. З часом заняття живописом відсувають на другий план його викладацьку діяльність. Він стає одним з учнів художника Е.Дуллака, що багато в чому сприяє розвитку його таланту.

З часом Бірешвар Сен багато подорожує Індією, де отримує натхнення для нових творів. З отримання визнання організує низку персональних виставок у Калькуті та інших містах.

Творчість 
Перші роботи Сена — замальовки жіночих головок — були мало професійні, втім з плином часу, опановуючи майстерністю живописця, він проявляє себе як чудовий колорист. З цієї точки зору інтерес представляє одна з його ранніх картин «Молочниця».
 
Сен працював головним чином в області пейзажного живопису, створюючи повні життєвої правди образи рідної природи, пройняті великою людяністю. Володіючи гострим відчуттям кольору, художник майстерно передавав різні світлові ефекти.

У низці робіт помітний вплив М.Реріха, особливо він відчувається в пейзажах Сена, що оспівують красу і велич Гімалайських гір. З великим мальовничим майстерністю виконаний пейзаж «Золоті гори». Це симфонія кольору, де рожево—фіолетові і сіро—блакитні тони, дуже чисті та глибокі, передають чарівну красу вечірніх Гімалаїв.

Багато творів Сена знаходяться в музеях Калькутти і Майсора. Серед них виділяються виконані темперою картини: «На морському березі», «Чарівний ставок», «Благословення святого».

Джерела 
 Художественный календарь «Сто памятных дат»: Изд-во «Советский художник», М., 1972 г.

Індійські художники